Foster’s Group — австралийская пивоваренная компания, также занимающаяся производством вина и безалкогольных напитков. Винодельческое подразделение компании — Beringer Blass — седьмой по величине производитель вина в США.

Примечания 

Компании Австралии
Пивоваренные компании